Sabbathday House oder Sabbath Day House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sabbathday House (Connecticut), NRHP-Nr. 75001931
 Sabbath Day House (Massachusetts), NRHP-Nr. 73000285